Młynk, weibliche Form Młynkowa ist die sorbische Variante des deutschsprachigen Familiennamens Müller. Zu Herkunft und Bedeutung siehe dort.

Namensträger 
 Jurij Młynk (1927–1971), sorbischer Literaturwissenschaftler und Kulturaktivist
 Marja Młynkowa (1934–1971), sorbische Schriftstellerin, Lektorin und Literaturkritikerin
 Pětr Młynk (1805–1887), sorbischer Volksdichter; siehe Pětr Młónk

Familienname
Sorbischer Personenname
Berufsname